Роджер Ти Эймс (; род. 1947) — американский синолог, историк философии и переводчик. Профессор философии Гавайского университета. Главный редактор международного журнала по сравнительной философии «Philosophy East and West» (с 1986 года).

Редактор «China Review International» (с 1992). Соредактор по философии St. Petersburg Journal of Oriental Studies (с 1992). Автор множества исследований и переводов китайской классики. Выдвинул оригинальную интерпретацию конфуцианской модели личности, назвав её «личность как фокус и поле» (т. н. модель «фокус-поле»). Ряд его исследований переведен на русский и китайский языки.

Отмечен Regent's Medal for Excellence in Research Гавайского университета (2012).

Сочинения 
 Confucian Cultures of Authority edited with Peter Hershock (Albany: State University of New York Press, 2006).
 Technology and Cultural Values: On the Edge of the Third Millennium ed. with Peter Hershock and Marietta Stepaniants (Honolulu: University of Hawai’i Press, 2003).
 Two Lectures in Comparative Philosophy: Chinese and Western Culture. Program for Research of Intellectual-Cultural History, College of Humanities and Social Sci-ence, National Tsing Hua University (Taiwan), 1999.
 The Confucian Analects: A Philosophical Translation based on the Dingzhou Manuscripts with Henry Rosemont, Jr. (New York: Ballantine [an imprint of Random House], 1998).
 Tracing Dao to its Source with D.C. Lau (New York: Ballantine [an imprint of Random House] 1998).
 Wandering at Ease in the Zhuangzi ed. (Albany, NY: SUNY Press, 1998).
 Thinking from the Han: Self, Truth, and Transcendence in Chineseand Western Culture with David L. Hall (Albany, NY: SUNY Press, 1998). Chinese language translation as Han zhexuesi-wei de wenhua tanyuan 漢哲學思維的文化探源by Shi Zhonglian 施忠連 (Nanjing: Jiangsu Peoples' Press, 1999).
 Self as Image in Asian Theory and Practice ed. with Thomas P. Kasulis and Wimal Dissanayake (Albany, NY: SUNY Press, 1998).
 Sun Pin: The Art of Warfare with D.C. Lau (New York: Ballantine [an imprint of Random House], 1996). Reprinted as Sun Pin: The Art of Warfare (Albany, NY: SUNY Press, 2002). Sun Pin: A Arte Da Guerra with D.C. Lau. Portuguese translation of Sun Pin: The Art of Warfare by Cristina Bazan (Rio De Janeiro: Editora Record, 1999).
 Self and Deception: A Cross-Cultural Philosophical Enquiry ed. with Wimal Dissanayake (Albany, NY: SUNY Press, 1996).
 Emotions in Asian Thought: A Dialogue in Comparative Philosophy ed. with Joel Marks (Albany, NY: SUNY Press, 1994).
 Self as Person in Asian Theory and Practice ed. with Thomas P. Kasulis and Wimal Dissanayake (Albany, NY: SUNY Press, 1994).
 Sun-tzu: The Art of Warfare (New York: Del Ray [an imprint of Random House], 1993). Sun-tzu: De kunst van het oorlogvoeren (Utrecht: Kosmos-Z&K Uitgevers, 1994).
 Self as Body in Asian Theory and Practice ed. with Thomas P. Kasulis and Wimal Dissanayake (Albany, NY: SUNY Press, 1993).
 Interpreting Culture Through Translation: A Festschrift for D.C. Lau ed. with Chan Sin-wai and Ng Mau-sang (Hong Kong: Chinese University Press, 1991).
 Nature in Asian Traditions of Thought: Essays in Environmental Philosophy ed. with J. Baird Callicott (Albany, NY: SUNY Press, 1989 .
 Thinking Through Confucius with David L. Hall (Albany, NY: SUNY Press, 1987). Chinese language translations as Kongzi zhexue siwei 孔子哲學思微by Jiang Yiwei 將弋為 and Li Zhilin 李志林, (Nanjing: Jiangsu Peoples Press, 1996), and as Tongguo Kongzi er si 通過孔子而思 by He Jinli 何金俐 (Beijing: Peking University Press,2005).
 The Art of Rulership: A Study in Ancient Chinese Politi-cal Thought University of Hawaii Press, Honolulu, 1983. Reprinted with a forward by Hal Roth (Albany, NY: SUNY Press, 1994). Chinese language translation as Zhushu: Zhongguo gudai zhengzhi yishu zhi yanjiu 主術: 中國古代政治藝術之研究by Teng Fu 騰復 (Beijing: Beijing University Press, 1995).
 Lao Tzu: Text, Notes and Comments translated and adapted by Rhett Young and Roger T. Ames from a popular edition by Chen Guying 陳鼓應 , Chinese Materials Center, Inc., San Francisco, 1977, second printing (hardback and paper), 1981.
 «Death as Transformation in Classical Daoism» in Death and Philosophy, ed. Jeff Malpas and Robert C. Solomon (London and New York: Routledge, 1998).
 «Taoism and the Androgynous Ideal», in Women in China, ed. Richard W. Guisso and Stanley Johannesen, Philo Press, Youngstown, 1981. (pp. 21 46).
 Chinese Rationality: an Oxymoron? // Рационалистическая традиция и современность. Китай. — М.: Наука. Издательская фирма «Восточная литература», 1993. — С. 178—205.
 Индивид в классическом конфуцианстве (модель «фокус-поле») // Бог-человек-общество в традиционных культурах Востока. Отв. ред. М. Т. Степанянц. М., 1993. С.39-65.
 Исследования китайской философии в Америке // Философские науки. 1997. № 2. С. 542—544.
 Методологические подходы к сравнительным исследованиям: направления исследований китайской философии в Америке // Сравнительная философия. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2000.- С.137-145. ISBN 5-02-018111-0
 Диалог между конфуцианством и прагматизмом Дж. Дьюи // Сравнительная философия: Моральная философия в контексте многообразия культур. М., 2004. С.86-104.
 Roger T. Ames, The Daodejing and Correlative Cosmology: An Interpretive Context. Chinese translation published in Seeking Truth (2003) No. 2, pp. 5–12.
 Roger T. Ames, Death as Transformation in Classical Daoism. Chinese translation published in Journal of the History of Chinese Philosophy (2004): 3. August 2004.
 Roger T. Ames, Confucianism and Deweyan Pragmatism: A Dialogue. Chinese translation published in Globalization and Dialogue among Civilizations, Harvard-Yenching Academic Series, No.4, 2004.

Литература 
 Феоктистов В. Ф. Модель личности в традиционной китайской философии: дискуссия в западной синологии // Восток-Россия-Запад: Исторические и культурологические исследования. М., 2001. С.413-421.См. также Феоктистов В. Ф. // Философские трактаты Сюнь-цзы. М., 2005. С.397-402.

Персоналии по алфавиту
Историки философии
Синологи США
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Школы востоковедения и африканистики Лондонского университета